Zastava je lahko:

 zastava, kos blaga na drogu
 kraj Zastava, Črnomelj
 podjetje Crvena zastava in njihovi avtomobili
 Zastava 101
 Zastava 750
 podjetje Zastava Arms